Marignac kan syfta på:
 Marignac, Charente-Maritime
 Marignac, Haute-Garonne
 Marignac, Tarn-et-Garonne